Baudouin I. (francouzsky Baudouin Albert Charles Leopold Axel Marie-Gustave, nizozemsky Boudewijn Albert Karel Leopold Axel Marie Gustaaf) (7. září 1930, Laeken, Belgie – 31. července 1993, Motril, Španělsko), byl v letech 1951–1993 král Belgičanů, syn krále Leopolda III.

Panovnické jméno (fr. Baudouin, nizozemsky Boudewijn, německy Balduin) se v češtině uvádí buď ve francouzské podobě, případně počeštěně Balduin.

Život 
Baudouin, který se stal polovičním sirotkem ve věku pěti let (jeho matka Astrid zahynula při autonehodě) a králem v jedenadvaceti letech, na dlouhý čas zůstane „smutným monarchou“. Na trůn nastoupil v roce 1951 po tzv. královské otázce (sporu o krále), kdy již od roku 1945 vykonával regentskou vládu králův bratr Karel a král Leopold III. musel v důsledku kontroverzní činnosti v době druhé světové války pobývat v zahraničí a navrátil se až po plebiscitu v roce 1950, nicméně kvůli silnému odporu záhy předal moc svému synovi. Baudouin řídil stát po vzoru svého děda Alberta I.: s taktem urovnával ministerské krize a řešil spory mezi Valony a Vlámy. Za jeho panování proběhla dekolonizace Konga, které se stalo nezávislým státem (1960).

Dne 15. prosince 1960 se v katedrále sv. Michala a Guduly v Bruselu oženil s Fabiolou de Mora y Aragón (nar. 11. července 1928). Jejich manželství poznamenala skutečnost, že pár se nedočkal potomků, neboť Fabiola po pěti potratech pozbyla možnost mít dítě.

V roce 1990 odmítl jako katolík podepsat zákon liberalizující podmínky interrupcí a abdikoval. Zákon tedy podepsalo kolegium ministrů tak, jak ukládá belgická ústava v případě absence krále na trůnu. Belgický parlament však Baudouina opět dosadil do funkce již 44 hodin po jeho abdikaci, neboť hrozila závažná konstituční krize.

Dne 31. července 1993 Baudouin zemřel po 42 letech panování na náhlou zástavu srdce ve své vile „Astrid“ v Motrilu ve Španělsku. Je pohřben v královském pantheonu v kostele v Laeken v Bruselu.

Jeho nástupcem se stal Albert II., Baudouinův mladší bratr.

Tituly a vyznamenání 

 7. září 1930 – 17. února 1934: Jeho královská Výsost princ Baudouin Belgický, hrabě hegenavský
 17. února 1934 – 17. červenec 1951: Jeho královská Výsost Baudouin, vévoda brabantský, princ belgický
 17. červenec 1951 – 31. červenec 1993: Jeho Veličenstvo Baudouin, král Belgičanů

Genealogie

Odkazy

Reference

Související články 
 Stadion krále Baudouina

Externí odkazy 
 
 
 Biografie na oficiálních stránkách Belgian Royal Family //

Belgičtí králové
Belgičtí princové
Katoličtí panovníci
Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Členové Řádu Božího hrobu
Narození v roce 1930
Narození 7. září
Narození v Bruselu
Úmrtí v roce 1993
Úmrtí 31. července
Úmrtí ve Španělsku
Pohřbení v Bruselu
Osobnosti na belgických bankovkách
Osobnosti na belgických poštovních známkách
Osobnosti na brazilských poštovních známkách
Muži
Pohřbení v hrobkách v Belgii
Belgičané švédského původu